Mumps steht für:
 Mumps, ansteckende Infektionskrankheit durch Virusinfektion
 Mumps, unerwünschter optischer Effekt in Cinemascope-Filmen durch Verzerrung von Gesichtern bei der Annäherung an die Kamera
 Oldham Mumps, Stadtteil von Oldham, Metropolitan Borough Oldham, England
 Mumps, Stummfilm (1915) von Harry Myers
 The Mumps, Punkrockband von Lance Loud

MUMPS steht für:
 MUMPS (Massachusetts General Hospital Utility Multi-Programming System), Programmiersprache mit integrierter Datenbank
 MUMPS (Software) (Multifrontal Massively Parallel sparse direct Solver), Software zur Lösung großer Matrixsysteme

Siehe auch:
 Mumpsimus

Abkürzung